Medlice bezeichnet

 Medlice, Gemeinde im Okres Znojmo, Tschechien
 Medlice u Budišova nad Budišovkou, Wüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Jakartovice, Okres Opava, Tschechien
 Burg Medlice, Burgruine im Okres Opava, Tschechien